Апостольский нунций в Грузии — дипломатический представитель Святого Престола в Грузии. Данный дипломатический пост занимает церковно-дипломатический представитель Ватикана в ранге посла. Апостольская нунциатура в Грузии была учреждена на постоянной основе 24 мая 1992 года.

В настоящее время Апостольским нунцием в Грузии является архиепископ Жозе Авелину Беттанкур, назначенный Папой Франциском 8 марта 2018 года.

История 
Апостольская нунциатура в Грузии была учреждена на постоянной основе 24 мая 1992 года, бреве «Quo plenius confirmentur» папы римского Иоанна Павла II. Резиденцией апостольского нунция в Грузии является Тбилиси — столица Грузии. Апостольский нунций в Грузии, по совместительству, исполняет функции апостольского нунция в Армении. До апреля 2018 года Апостольский нунций в Грузии, по совместительству, так же исполнял функции апостольского нунция в Азербайджане.

Апостольские нунции в Грузии 
 Жан-Поль-Эме Гобель — (7 декабря 1993 — 6 декабря 1997 — назначен апостольским нунцием в Гвинее-Бисау, Кабо-Верде, Мали, Сенегале и апостольским делегатом в Мавритании);
 Петер Штефан Цурбригген — (13 июня 1998 — 25 октября 2001 — назначен апостольским нунцием в Латвии, Литве и Эстонии);
 Клаудио Гуджеротти — (7 декабря 2001 — 15 июля 2011 — назначен апостольским нунцием в Белоруссии);
 Марек Сольчинский — (26 ноября 2011  — 25 апреля 2017 — назначен апостольским нунцием в Танзании);
 Жозе Авелину Беттанкур — (8 марта 2018 — по настоящее время).

См. также 
 Католицизм в Грузии.

Ссылки 
 Апостольская нунциатура в Грузии на gcatholic.org;
 Бреве Quo plenius confirmentur, AAS 92 (2000), p. 310.

Грузия